Bóra, az isztriai és dalmát tengerparton, legtöbbször a téli évszakban fújó száraz, hideg szél
Bóra, női név

Bora, női név
Bóra Katalin, Luther felesége
Bóra Áron a Kispál és a Borz dobosa
Volkswagen Bora, a Volkswagen Jetta neve az európai piacon 1999–2005 között